Hästsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästsjön, Småland, sjö i Nässjö kommun,  (3,45 km²)
Hästsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (0,4 ha)
Hästsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Hästsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (11,8 ha)

Se även
Hästasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn